

Місто:
 П'ятихатки — Дніпропетровська область, Кам'янський район (до 2020 року — адміністративний центр ліквідованого П'ятихатського району)
Села:
 П'ятихатки — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 П'ятихатки — Запорізька область, Василівський район
 П'ятихатки — Кіровоградська область, Кропивницький район
 П'ятихатки — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 П'ятихатки — Миколаївська область, Вознесенський район
 П'ятихатки — Миколаївська область, Миколаївський район
 П'ятихатки — Полтавська область, Кременчуцький район
 П'ятихатки — Херсонська область, Бериславський район

 П'ятихатки — колишнє село, Запорізька область, Мелітопольський район

Селище:
 П'ятихатки — Донецька область, Горлівська міська рада

Місцевість:
 П'ятихатки — мікрорайон у Київському районі м. Харкова
 П'ятихатки — місцевість на півдні м. Чистякове Донецької області

Транспорт:
 П'ятихатки — вузлова залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 П'ятихатки-Стикова — стикова залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 П'ятихатки — автостанція в м. П'ятихатки

Див. також 
 П'ятихатка

Примітки